Extase  kan verwijzen naar: 
 Extase (toestand), een toestand van buiten zichzelf zijn door verrukking

Vernoemd
 Extase (bier), een Belgisch bier
 De Extase van Theresia, een beeldhouwwerk van Gian Lorenzo Bernini
 Extase (film), een film uit 1933